Miejscowości w USA:
 South Gate – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Los Angeles
 South Gate – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Anne Arundel